Божовић - српско презиме, присутно у скоро свим крајевима. Настало је од имена Божо, и означава његове потомке. Најпознатија и најбројнија фамилија Божовића су херцеговачки Божовићи, поријеклом из области ријеке Пиве. Веће фамилије Божовића се још налазе у Источној Херцеговини и на Старом Влаху. Познато је и братство Божовића из Загоре, сматрају се за највеће српске јунаке. Божовићи из Загоре потичу од Божа Милића, који је родом из племена Бјелице, он је убио познатог турског бега и дошао у Загору где је потерао Бабиће и основао своје братство. Присутни су и у јужној, средњој и источној Србији, али у мањем броју. Многобројне фамилије Божовића нису у међусобном сродству. Такође велики број Божовића живи и у Ибарском Колашину (Зубин Поток) на Косову и Метохији.

Види још 
 Божовићи са Златибора
 Петар Божовић, глумац
 Радоман Божовић, предсједник Владе Републике Србије
 Милан Божовић, мајор ЈНА и резервни војни старјешина ВСЦГ
 Григорије Божовић, књижевник, професор призренске богословије и један од вођа српског покрета у Македонији
 Борислав Божовић (1913-1987), академик САНУ
 Божо Божовић (1907–1993), народни херој Југославије у Другом свјетском рату
 Владо Божовић (1915–2010), народни херој Југославије у Другом свјетском рату
 Вукосав Божовић (1916–1943), народни херој Југославије у Другом свјетском рату
 Драгољуб Божовић Жућа (1922–1943), народни херој Југославије у Другом свјетском рату
 Радислав Божовић (1910–1942), народни херој Југославије у Другом свјетском рату
 Радомир Божовић Рацо (1915–2000), народни херој Југославије у Другом свјетском рату
 Мијат Божовић (1941–2015), српски композитор и текстописац 

Српска презимена